Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Ліндсі Девенпорт.

Мері Джо Фернандес і Мартіна Хінгіс виграли титул, у фіналі перемігши пару Девенпорт і Новотна з рахунком 7–5, 4–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1997 Doubles Draw

Charleston Open
Тур WTA 1997